Veríssimo peut désigner :

Patronyme 
 Veríssimo Martins Alves, un footballeur portugais
 Veríssimo Correia Seabra, un officier général bissau-guinéen
 Veríssimo de Lencastre, un cardinal portugais

 Nélson Veríssimo, un footballeur portugais
 Azumir Veríssimo, un ancien joueur de football brésilien
 Érico Veríssimo, un écrivain brésilien
 São Veríssimo, l'un trois saints frère et sœurs qui furent martyrisés à Lisbonne vers 303
 Lúcia Veríssimo, une actrice brésilienne
 Lara Verissimo,  une actrice française

Localité 
 Veríssimo, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais

Homonymie de patronyme